Лаодикея, или Лаодикия () может означать:


Топонимы

Турция 
 Лаодикея на Лике во Фригии
 Лаодикея Понтийская, современный Ладик
  в Писидии

Сирия 
  около Хомса
  (Лаодикея Сирийская), современная Латакия

Другие страны 
  в Аркадии, Греция
  в Месопотамии, Ирак
 Лаодикия в Мидии, современный Нехавенд, Иран
 Лаодикия в Финикии, современный Бейрут, Ливан

Животные 
  — род гидроидных

См. также 
 Лаодикийский собор